Золотой шлем — хоккейный приз, который вручается шести лучшим игрокам по итогам сезона Континентальной хоккейной лиги (до 2008 года — чемпионата России по хоккею с шайбой). Награждаются один вратарь, два защитника и трое нападающих (символическая сборная сезона). Приз вручается во время торжественной церемонии закрытия сезона КХЛ.

Все обладатели 
За всю историю вручения приза «Золотой шлем» его обладателями становились 104 игрока, 30 из них попадали в символическую сборную сезона два и более раза. Рекордсменом является Сергей Мозякин, который получал награду семь раз. Шесть раз в число лауреатов был включён Александр Радулов, четырежды награждался Александр Ерёменко.

С момента создания КХЛ при получали 56 игроков – 34 россиянина и 22 легионера. Чаще других обладателями «Золотого шлема» в эпоху КХЛ становились Сергей Мозякин и Александр Радулов (по шесть раз).

Примечания: 

 по итогам сезона 2006/2007 были определены по одному лучшему игроку каждого амплуа.
 по итогам сезона 2019/2020 приз «Золотой шлем» не вручался, поскольку чемпионат не был доигран из-за пандемии коронавируса.
 в квадратных скобках указано, в какой раз хоккеист получал приз «Золотой шлем» (для тех, кто выигрывал награду более одного раза).

См. также 
 Призы российского хоккея
 Трофеи КХЛ

Примечания

Ссылки 
 Хоккейные архивы

Призы КХЛ

Призы российского хоккея с шайбой